Клубни́ка — вернакулярна назва, якою іменують два види ягідних рослин:
 суниці високі;
 суниці зелені.

Належить до діалектичних народних синонімів, що мають спільні корені з російською назвою полуниць садових, хоча і вживається щодо інших видів.

Джерела